Seznam polkov z zaporedno številko 191.

Seznam 
 Pehotni
 191. strelski polk (ZSSR)
 191. pehotni polk (Wehrmacht)
 191. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 191. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 191. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 191. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi